Tõlli bezeichnet
 Tõlli (Pärnu), Ort in der Stadtgemeinde Pärnu, Estland
 Tõlli (Saaremaa), Ort in der Landgemeinde Saaremaa, Estland